Ховард Сент-Рос (; род. , Гавана, Куба) — кубинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
На юниорском и любительском уровнях Сент-Рос начинал карьеру в Италии. Профессиональная карьера Ховарда началась в 3 дивизионе чемпионата Германии.

В июне 2015 года Сент-Рос подписал 2-летний контракт с «Нимбурком», в составе которого стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Чехии.

Летом 2017 года Сент-Рос принял участие в Летней лиге НБА в составе «Денвер Наггетс».

В июле 2017 года Сент-Рос подписал контракт с «Дарюшшафакой». В составе турецкого клуба Ховард стал обладателем Еврокубка. Его статистика в турнире составила 8,6 очка, 4,2 подбора и 3,9 передачи.

С 2018 по 2020 год Сент-Рос выступал за АЕК, с которым стал победителем Межконтинентального кубка ФИБА. В сезоне 2018/2019 Ховард был признан «Лучшим оборонительным игроком» чемпионата Греции.

В январе 2020 года Сент-Рос перешёл в ЦСКА. В 10 матчах Евролиги Ховард набирал 5,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч. В 2 играх Единой лиги ВТБ его статистика составила 6,5 очка, 3,5 подбора, 2,0 передачи и 1,5 перехвата.

В июле 2020 года Сент-Рос стал игроком «Панатинаикоса». В составе команды Ховард стал чемпионом Греции, победителем Кубка Греции и во второй раз признан «Лучшим оборонительным игроком» чемпионата Греции.

В сезоне 2021/2022 Сент-Рос принял участие в 32 матчах Евролиги и набирал в среднем 7,2 очка, 3,8 подбора, 3,5 передачи и 1,6 перехвата.

В марте 2022 года Сент-Рос и разыгрывающий защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич были признаны «Самыми ценными игроками» 31 тура Евролиги. Рейтинг полезности обоих игроков составил 29 баллов. В победном матче против «Баварии» (80:67) Ховард набрал 15 очков, 9 подборов, 1 передачу, 3 перехвата и 1 блок-шот.

В августе 2022 года Сент-Рос подписал контракт с «Сарагосой».

Достижения 
  Обладатель Межконтинентального кубка ФИБА: 2019
  Обладатель Еврокубка: 2017/2018
  Чемпион Греции: 2020/2021
  Чемпион Чехии (2): 2015/2016, 2016/2017
  Обладатель Кубка Греции: 2020/2021
  Обладатель Кубка Чехии: 2016/2017

Примечания 

Баскетболисты Кубы
Игроки БК «Брауншвейг»
Игроки БК «Лёвен Брауншвейг»
Игроки БК «Джуниор Казале»
Игроки БК «Нимбурк»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК АЕК
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Сарагоса»